Believe Tour — другий світовий концертний тур канадського співака Джастіна Бібера на підтримку третього студійного альбому Believe.

Believe Tour розпочався 29 вересня 2012 року в Глендейлі і проходить у багатьох країнах світу.

Розклад концертів 

Концертні тури Джастіна Бібера